Magistral peut faire référence à :

L'action d'un magistrat,
L'enseignement magistral, une méthode pédagogique.

Œuvres 
Cours magistral, un épisode de la série télévisée Dr House.